Burg Bernstein, und entsprechend Herrschaft Bernstein, bezeichnet:

 Schloss Bernstein, Burg, heute Schloss in Bernstein bei Wunsiedel im Fichtelgebirge, Oberfranken, Bayern
 Burg Bernstein (Burgenland), Burg/Schloss bei Bernstein, Burgenland (ehemals Ungarn)
 Burg Bernstein (Elsass), Burg bei Dambach-la-Ville, Elsass, Frankreich
 Burg Pełczyce, in Pełczyce in Polen (alt Bernstein, Neumark) 

Siehe auch:
Burg Bärenstein, Bärnstein, Pernstein